— клятва, введённая японским колониальным правительством в Корее в 1937 году в рамках политики ассимиляции. Проект клятвы был составлен корейцем Ли Гакчоном, служащим аппарата генерал-губернаторства. Предполагалось, что корейцы выучат текст «Клятвы» наизусть и будут её декламировать в школах и на торжественных собраниях.

Текст клятвы 
Различалось два текста «Клятвы»: для детей и взрослых.

Мы — подданные великой Японской империи.
Мы всей душой преданы Его Величеству императору.
Мы перенесем все трудности и будем прекрасными и сильными гражданами.

Мы — подданные страны императора. Своей верностью мы отблагодарим страну и правителя.
Мы — подданные страны императора — будем вместе, с доверием и любовью друг к другу.
Мы — подданные страны императора — перенесем все трудности, будем сильными и пойдем по Имперскому пути.

Клятвы и присяги
Корея под управлением Японии